Huddle est un terme désignant le caucus d'une équipe pour partager une stratégie

Huddle est aussi un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), professeur et écrivain américain
 (né en 1943), diplomate et ambassadeur américain
 (1891-1959), diplomate américain de l'Ohio
Molly Huddle (née en 1984), sprinteuse long-distance américaine

Autres
, logiciel infonuagique fondé en 2006
, film américain de 1932

Voir aussi
, logiciel américain pour athlètes et entraîneurs

Homonymie de patronyme